Стеклова́та:

 Стекловата — искусственный волокнистый теплоизоляционный материал.
 «Стекловата» — музыкальная группа.